Fredrik Kristian av Sachsen kan syfta på:

* Fredrik Kristian av Sachsen (1722–1763), kurfurste av Sachsen
 Fredrik Kristian av Sachsen (1893–1968), prins av Sachsen